

Geografia
Giappone
Koga  – città della prefettura di Fukuoka
Koga  – città della prefettura di Ibaraki

Personaggi immaginari
Koga  – personaggio della serie Pokémon
Koga  – demone lupo presente nel manga e anime Inuyasha

Persone
Aoi Koga  – attrice e doppiatrice giapponese
Junya Koga  – nuotatore giapponese
Kazunari Koga  – ex calciatore giapponese
Masahiro Koga  – ex calciatore giapponese
Masato Koga  – calciatore giapponese
Mineichi Kōga  – ammiraglio giapponese
Sarina Koga  – pallavolista giapponese
Satoshi Koga  – ex calciatore giapponese
Seiji Koga  – ex calciatore giapponese
Taiyō Koga  – calciatore giapponese
Takuma Koga  – calciatore giapponese
Toshihiko Koga  – judoka giapponese

Altro
Cratere Koga – cratere sulla superficie di Marte
Koga  – gruppo etnico della Colombia